Розовобрюхий травяной попугайчик () — вид птиц из семейства Psittaculidae, единственный в роде Neopsephotus. Ранее его включали в род травяных попугайчиков (Neophema).

Внешний вид 
Длина тела 22—23 см, хвоста 11 см. Коренастого телосложения. Оперение розовато-коричневое, брюшко розовато-красное. Щёки белые, на лбу у самца имеется голубая полоска. У самок есть белые пёрышки, вкраплённые в переднюю часть головы.

Распространение 
Обитает в Южной и Центральной Австралии.

Образ жизни 
Населяют степные области. Ведут сумеречный образ жизни.

Размножение 
Охотно гнездятся в полых стволах деревьев с внутренним диаметром не меньше 15 см, а глубина может быть около 1 м. Самка откладывает 4—5 белых яиц. Птенцы появляются через 18 дней, а покидают гнездо через 28—35 дней.

Угрозы и охрана 
В первой половине XX века птица была на грани вымирания. Защищена австралийскими законами. В настоящее время популяции стабильны.

Содержание 
Неприхотливые, миролюбивые птицы. К человеку они доверчивы, привыкают быстро и становятся ручными. В Европу этот попугай был завезён в середине XIX века.

Галерея

Примечания

Литература 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с. — ISBN 5-94194-073-4.
 Энциклопедия декоративных и экзотических птиц / Авт-сост. А. П. Умельцев. — М.: Локид-Пресс, 2002. — 368 с. — ISBN 5-320-00436-2.

Platycercinae
Монотипические роды птиц
Птицы Австралии
Эндемики Австралии
Животные, описанные в 1841 году